

2019 в цифрах 
2019 год стал 26-м годом в истории Ultimate Fighting Championship (UFC)

Статистика турниров 

В скобках после наименования турнира указано общее количество проведённых боёв.

Статистика боёв 

Обозначения: KO/TKO - победа нокаутом/техническим нокаутом, SUBC/SUBP - победа удушающим/болевым приёмом, UDEC/SDEC/MDEC - победа единогласным решением/раздельным решением/решением большинства судей, DQ - победа дисквалификацией, DR - ничья, NC - бой признан несостоявшимся

[*] Учитываются бои, которые изначально планировались в промежуточном весе. В весовых категориях в скобках указано количество боёв, переведённых в промежуточный вес из-за превышения лимита веса у одного из бойцов.

Самая быстрая победа нокаутом (техническим нокаутом) - 1 раунд, 0:05, Хорхе Масвидаль (UFC 239, соперник Бен Аскрен, победа нокаутом);

Самая поздняя победа нокаутом (техническим нокаутом) - 5 раунд, 4:56, Жаирзиньо Розенстрайк (UFC on ESPN 7, соперник Алистар Оверим, победа нокаутом);

Самая быстрая победа приёмом - 1 раунд, 0:49, Джек Херманссон (UFC on ESPN 2, соперник Дэвид Бранч, победа гильотиной);

Самая поздняя победа приёмом - 4 раунд, 3:47, Рафаэл дус Анжус (UFC Fight Night 152, соперник Кевин Ли, победа ручным треугольником);

Уволенные и освобождённые бойцы 
Эти бойцы либо были освобождены от своих контрактов с UFC, либо объявили о завершении карьеры, либо перешли в другие спортивные организации:

Рекорд UFC указан на момент увольнения бойца.

Дебютировавшие бойцы 
Следующие бойцы провели свой первый бой в UFC в 2019 году (в хронологическом порядке):

Рекорд MMA указан на момент перед первым поединком бойца в рамках UFC.

Титульные бои

Список турниров

См. также 
 Список турниров UFC

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ultimate Fighting Championship
2019 год в спорте